

Patronymes 
Spinosi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
  (né en 1937), footballeur et entraîneur italien de football ;
 Jean-Christophe Spinosi (né en 1964), chef d'orchestre et violoniste français, fondateur de l'Ensemble Matheus ;
 Laurent Spinosi (né en 1969), footballeur français ;
 Luciano Spinosi (né en 1950), footballeur italien ;
 Mathieu Spinosi (né en 1990), acteur et violoniste français, fils de Jean-Christophe Spinosi
 Patrice Spinosi (né en 1972), est un avocat français

Voir aussi 
 Spina
 Spinoza

Patronyme italien